Val Verde – paese fittizio
Val Verde – località in California
Val Verde – valle in Italia

Pagine collegate 
 Valverde